Benken (Sankt Gallen), een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Sankt Gallen
Benken (Zürich), een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Zürich
Biel-Benken, een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Bazel-Landschap